Марека:
 Марека (Архангельская область) — деревня в Шенкурском районе Архангельской области
 Марека (Вологодская область) — деревня в Вашкинском районе Вологодской области
 Марека (река) — река в Архангельской области, левый приток Ваги